AMBRA1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 298 амінокислот, а молекулярна маса — 142 507.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, диференціація клітин, нейрогенез, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Автофагія